Il doppio maschile del torneo di tennis Queensland Open 1972, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Ross Case e Geoff Masters che hanno battuto in finale Georges Goven e Wanaro N'Godrella 6-2, 6-7, 6-2, 7-6.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Queensland Open 1972